Леони́д Алекса́ндрович Го́ликов (известный как Лёня Голиков; 17 июня 1926, Лукино, Старорусский уезд, Новгородская губерния, РСФСР, СССР — 24 января 1943, Острая Лука, Псковская область, РСФСР, СССР) — пионер-герой, тимуровец, участник Великой Отечественной войны, партизан, Герой Советского Союза (посмертно).

Биография и участие в боевых действиях  
Родился Леонид Александрович Голиков 17 июня 1926 года в деревне Лукино Старорусского уезда (ныне —  Новгородской области) в семье рабочего.

Окончил 7 классов. Работал на фанерном заводе № 2 посёлка Парфино.

Бригадный разведчик 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской бригады, действовавшей на территории Новгородской и Псковской областей. Участвовал в 27 боевых операциях. Особенно отличился при разгроме немецких гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы и Север.

Всего им уничтожено: 78 немцев, 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Сопровождал обоз с продовольствием (250 подвод) в блокадный Ленинград. За доблесть и отвагу награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу» и медалью Партизану Отечественной войны II степени посмертно.

13 августа 1942 года, возвращаясь из разведки от шоссе «Луга—Псков», неподалёку от деревни Варницы Струго-Красненского района гранатой подорвал легковую машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц.
В донесении командира отряда указывалось, что Голиков в перестрелке застрелил из автомата генерала, а также сопровождавших его офицера и шофёра, однако после этого, в 1943—1944 годах, генерал Виртц командовал 96-й пехотной дивизией, а в 1945 году был взят в плен американскими войсками. В штаб бригады разведчик доставил портфель с документами. В их числе были чертежи и описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию и другие важные бумаги военного характера. 

24 января 1943 года в бою в селе Острая Лука Псковской области Леонид Голиков погиб. Представлен к званию Героя Советского Союза посмертно.

Впоследствии был внесён в список пионеров-героев, хотя уже к началу войны ему исполнилось 15 лет.

Долгое время считалось, что фотографий Лёни Голикова не сохранилось, и для портрета, созданного Виктором Фоминым в 1958 году, позировала сестра Лёни — Лида. Но есть и подлинная фотография героя.

О подвиге Голикова написал очеркист Анатолий Вахов. Во время Великой Отечественной войны вышла его первая книга очерков о партизанах «Девять бесстрашных» (1944). В книге А. А. Вахова помещена фотография Лёни Голикова на стр. 61, сделанная в тылу врага корреспондентом ЛенТАСС, о чём свидетельствует штамп в нижнем правом углу. Это, возможно, единственное сохранившееся подлинное фото Героя. Существуют две фотографии героя, представленные в книгах А. Вахова и Ю. Королькова, но ни одна из них не является достоверной фотографией Л. Голикова.

Похоронен в деревне Острая Лука, Дедовичского района, Псковской области.

Награды 
 Герой Советского Союза (посмертно). Звание присвоено Указом Президиума Верховного Совета от 2 апреля 1944 года.
 Орден Ленина.
 Орден Красного Знамени.
 Медаль «За отвагу», приказ войскам СЗФ № 0904 от 30 июля 1942 года.
 Медаль «Партизану Отечественной войны» II степени.

Память 
 В честь Лёни Голикова назван детский лагерь в городе Зеленоградске Калининградской области. Там же установлен памятник.
 Имя Лёни Голикова носит улица в городе Калининграде.
 Имя Лёни Голикова носит улица в городе Омске.
 Имя Лёни Голикова носит улица в городе Донецке.
 В честь Лёни Голикова назван переулок Голикова и установлен памятник в г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).
 В честь Лёни Голикова названа средняя общеобразовательная школа № 13 в г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).
 В честь Лёни Голикова в Кировском районе Санкт-Петербурга названа улица (проходит от проспекта Стачек до проспекта Народного Ополчения).
 Именем Лёни Голикова названы также улицы в Великом Новгороде (бульвар, улица), Пскове, Старой Руссе (переулок), Окуловке, Калининграде, Донецке, посёлках Пола и Парфино и др.
 Имя Лёни Голикова носил детский лагерь в Раменском районе Московской области, принадлежавший ОАО «СКТБЭ».
 Один из кораблей Новгородского клуба юных моряков носил имя «Партизан Лёня Голиков».
 Памятник Лёне Голикову установлен в селе Ягодное, близ Тольятти — территория бывшего пионерского лагеря «Алые паруса».
 Памятник Лёне Голикову установлен в Евпатории — территория бывшего пионерского лагеря «Золотой Берег».
 Памятник Лёне Голикову установлен в одноимённом сквере в Великом Новгороде.
 На территории Выставки достижений народного хозяйства у входа в павильон № 8 установлен бюст скульптора Наума Конгисера.
 Явился прототипом персонажа российско-японско-канадского анимационного фильма в жанре фэнтези «Первый Отряд».
 Персонаж романа Эдуарда Веркина «Облачный полк» (2012).
 В 2015 году барельеф Лёни Голикова установлен на Аллее пионеров-героев (Ульяновск).

См. также 
 Советские партизаны

Примечания

Литература 
 Вахов А. А. Девять бесстрашных: Очерк о комсомольцах-партизанах Ленинградской области, Героях Советского Союза. — Л.: Лениздат, 1944. — 168 с. (Серия: Библиотечка молодёжи).
 Корольков Ю. М. Партизан Лёня Голиков. — , 1959.
 Люди легенд. Вып. 3-й. — , 1968. — С. 107—116.
 Сбойчаков М. И. Два юных героя (Герои Советского Союза Л. Голиков и В. Котик). — , 1965.
 Веркин Э. Н.  Облачный полк. — , 2012.
 Леонид Голиков // Фёдоров А. И. История, личности, судьбы: Сборник очерков о выдающихся личностях, связанных с территорией современного Струго-Красненского района: Издательские решения, 2018. — С. 315—322.

Ссылки 
 
 Хронос.
 Лёня Голиков: Фото, биография и архивные материалы на сайте Пионерской Организации имени Лёни Голикова (ПОЛГ).
 Корольков Ю. Лёня Голиков. Художественно-документальный рассказ.

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Пионеры-герои
Партизаны Великой Отечественной войны
Персоналии:Новгородская область
Дети, награждённые государственными наградами
Убитые дети
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Новгородской области